Лише́ние воды́ и огня́ (, либо ) — вид уголовного наказания, предусмотренный римским правом. Традиционно налагалось народным трибуном. Зафиксировано начиная с эпохи Первой Пунической войны, вышло из употребления в период ранней империи.

Гипотеза и диспозиция 
Распространение эллинистической культуры и образованности к I веку до н. э. серьёзно способствовали трансформации римских нравов. Смягчение суровых установлений предков коснулось и судебной системы, в частности, системы наказаний: она очевидно эволюционировала в сторону большей гуманности. Смертная казнь фактически отошла в прошлое. По обычаю, обвиняемый в совершении уголовного преступления мог, не дожидаясь окончания процесса, отправиться в изгнание. В I веке до н. э. это наказание получило официальное оформление, будучи зафиксировано в ряде уголовных законов Луция Корнелия Суллы. Впрочем, неизвестно, насколько это смягчение коснулось низших слоёв римского общества: ведь в источниках фигурируют, главным образом, представители сенаторского и всаднического сословий. Лишение воды и огня назначалось за следующие преступления:

 Преступления против величия римского народа, или против республики. Сюда относились действия, направленные к уменьшению величия богов, города, сената, оставление армии, а также восстание против магистратов, попытки их отстранения, умаление власти трибунов. Судебная интерпретация преступлений была весьма разнообразной (само понятие умаления величия было введено в 102 году до н. э.). Детализированную квалификацию дал особый закон Юлия Цезаря, который включил в посягательства на величие римского народа передачу врагу земли или людей, поддержку врага, отпуск пленных, дезертирство, заговоры.
 Злоупотребления государственной казной — вид должностных преступлений, заключавшихся, например, в хищении священного имущества, нарушении целостности городских стен и укреплений. Старое право придерживалось практики назначения за это изгнания, а с закона Юлия Цезаря и здесь применяли лишение воды и огня.
 Публичное насилие, которое включало в себя действия, помешавшие магистрату отправлять свои обязанности, а также всё, что нарушило общественное спокойствие. Сюда же позднее отошли и обвинения в насилии против частных лиц (не связанные ни с оскорблениями, ни с отнятием имущества, что считалось частными деликтами). Виновных в публичных насилиях наказывали лишением воды и огня, в частных — конфискацией 1/3 имущества и лишением чести ().
 Обман, куда входили самые разнообразные по виду преступления: от фальшивомонетничества до злоупотребления доверием при частных сделках, включая обмеривание, обвешивание, изготовление фальшивых завещаний и т. д.

Санкция 
Осуждённый подлежал изгнанию из пределов Римского государства, он утрачивал гражданскую правоспособность, а всё его имущество подлежало конфискации. Запрещалось оказывать ему какую-либо помощь (давать пищу, кров). В случае самовольного возвращения он объявлялся вне закона, то есть мог быть убит безнаказанно любым лицом.

Известные случаи 
 Квинт Сервилий Цепион
 Марк Туллий Цицерон
 Эмилия Лепида
 Закон Юлия Цезаря об оскорблении величия (lex Iulia de maiestatis) 46 года до н. э.
 Закон Педия 43 года до н. э.
 Закон Юлия (Августа) об оскорблении величия (lex Iulia de maiestatis) 8 года до н. э.

См. также 
 Объявление вне закона
 Гражданская смерть

Примечания

Литература 
 
 
 

Наказания
Римское право